Příjmení Morrow nese více různých osobností:

 Anna Karen Morrow (1914–2009) – americká herečka
 Bobby Morrow (1935–2020) – americký sportovec, atlet, sprinter
 Ken Morrow (* 1956) – americký hokejový obránce